Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Tarnawski – polski inżynier chemik, żołnierz, cichociemny
 Anna i Jerzy Tarnawscy – polskie małżeństwo architektów
 Antoni Tarnawski – polski nauczyciel i oficer
 Apolinary Tarnawski – polski lekarz, pionier przyrodolecznictwa w Polsce
 Eustachy Tarnawski – polski matematyk
 Iłarion Tarnawski – ukraiński działacz społeczny i polityczny, poseł na Sejm
 Józef Tarnawski – polski żołnierz podziemia
 Julian Tarnawski (ujednoznacznienie)
 Jurij Tarnawski – ukraińsko-angielski poeta, pisarz, tłumacz
 Kazimierz Tarnawski – polski oficer
 Krzysztof Tarnawski – polski oficer
 Leonard Tarnawski – polski adwokat, działacz społeczny, polityk
 Marian Tarnawski – polski oficer
 Mieczysław Tarnawski – polski aktor
 Mieczysław Tarnawski – rzymskokatolicki ksiądz, historyk Kościoła
 Rafał Tarnawski – polski lekarz
 Roman Tarnawski – polski biochemik
 Roman Tarnawski – polski basista rockowy, producent designerskiej biżuterii 
 Rudolf Tarnawski – polski oficer
 Stanisław Tarnawski – polski szlachcic i wojskowy
 Stanisław Tarnawski – rzymskokatolicki ksiądz
 Stefan Tarnawski – polski lekarz wojskowy, żołnierz podziemia
 Tadeusz Tarnawski – polski inżynier, wykładowca akademicki i żołnierz podziemia
 Tadeusz Tarnawski – polski pisarz, poeta, żołnierz podziemia i więzień polityczny
 Vladimir Tarnawsky (ew. Wołodymyr Tarnawski) – argentyńsko-amerykański piłkarz pochodzenia ukraińskiego
 Wit Tarnawski – polski pisarz, krytyk literacki
 Władysław Tarnawski – polski profesor, filolog anglista